Лю́си Урсу́ла Гри́ффитс (, род. 10 октября 1986, Брайтон) — английская актриса, сыгравшая роль леди Мариан в сериале «Робин Гуд».

Ранняя жизнь и образование 
Гриффитс родилась в 1986 году в Брайтоне, Англия. Её мать Пэтти – учитель танцев, и Гриффитс с раннего детства занималась танцами и принимала участие в самодеятельных театральных постановках, где в 16 лет её и заприметил театральный агент. Она училась в колледже Варндин в Брайтоне.

Карьера

Театр 
Свою театральную карьеру Люси начала с ролей в постановках «Белого дьявола» (классическая английская трагедия о мести Джона Уэбстера, 1612) и «Раба моды» (комедия Джоржда Этериджа, 1676). В 2009 году Люси Гриффитс сыграла в спектакле «Аркадия».

Телевидение 
Впервые на телевидении Гриффитс появилась в сериале «Море душ» в роли Ребекки и «Сладкие чувства» в роли Лети.

В феврале 2006 года она получила роль леди Мариан в сериале BBC «Робин Гуд». О своём персонаже Люси сказала: «Она умная, остроумная, обладает резким характером. Именно это я и ожидала». Люси появилась в заключительной серии «Робин Гуда» в роли призрака Мариан, встречающей умирающего Робина.

В 2009 году вышел телефильм «Тебе конец», в котором Люси сыграла роль Бетан Ансель. Люси получила большую известность, благодаря роли Норы Гейнсборо, сестры Эрика Нортмана в культовом сериале «Настоящая кровь». Снималась там с 2011 года по 2013 год. В 2014 году вышел пилотный эпизод телесериала «Константин», где Люси сыграла роль Лив Абердин. Но в дальнейших сериях её героиня не появлялась. В 2016 году она появилась в первом сезоне телесериала «Проповедник» в роли Эмили Вудроу

Избранная фильмография 
 Сладкие чувства (2006) — Летти
 Море душ (2006) — Ребекка
 Робин Гуд (телесериал) (2006–2009) — леди Мариан Найтон
 Тебе конец (2009) — Бетан Ансель
 Авария (2009) — Jane Tarrant
 Настоящая кровь (2011–2013) — Нора Гейнсборо
 Любовь сквозь время (2014) — миссис Лэйк
 Константин (телесериал) (2014) — Лив Абердин
 Проповедник (телесериал) (2016) — Эмили Вудроу
 Тень и Кость (телесериал) (2021–н. в.) — Люда

Театр 
 Аркадия (2009 — Лондон) — Клои Каверли
 Белый Дьявол (2006 — Pavilion Theatre, Брайтон) — Марчела и Джованни
 Отверженные (2004 — The Gardenier Arts Centre, Brighton) — Эпонина
 Отелло (2001) — детский хор
 La bohème (2000) — детский хор

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы Великобритании